CB 90 steht für:
 das Motorrad Honda CB 90 SS
 das Schnellboot Combat Boat 90

CB90